2015 год объявлен «Годом литературы» в России.

В Финляндии под патронажем президента страны Саули Ниинистё проходил «Год книги».

События 
 

 30 января — Литературная премия НОС-2014 вручена Алексею Цветкову-младшему за сборник прозы «Король утопленников».
 31 марта — Объявление списка финалистов «Русской премии» по итогам 2014 года.
 6 июня-15 ноября — Выставка «Россия читающая» (Государственный музей А. С. Пушкина)
 7 июня — В гостинице «Астория» (Санкт-Петербург) будет объявлен лауреат премии «Национальный бестселлер» 2015 года
 25−28 июня — Впервые прошел Московский международный открытый книжный фестиваль, совмещённый с X национальной выставкой-ярмаркой «Книги России» (Красная площадь)
 3−7 сентября — 28 Московская международная книжная выставка-ярмарка (ВДНХ)
 1—3 октября — Международная книжная ярмарка в Турку (тема: «Швеция, Лапландия и Кустави»)
 22—25 октября — Хельсинкская книжная ярмарка
 28 октября — 1 ноября — IX Красноярская ярмарка книжной культуры
 25−29 ноября — Международная ярмарка интеллектуальной литературы «Non/fiction № 17» (Москва, ЦДХ)
 4 декабря — Объявление лауреата премии «Русский Букер» 2015 года
10 декабря - Вручена "Большая книга"

Премии

Международные 
 Нобелевская премия по литературе — белорусская писательница Светлана Алексиевич.
 Букеровская премия
 Премия имени О. Генри «Дары волхвов»

Национальные

Российские премии 
 «Большая книга»
 «Русский Букер» за лучший роман на русском языке
 «Национальный бестселлер»
 Литературная премия «НОС» (Новая словесность) присуждена Алексею Цветкову-младшему за сборник прозы «Король утопленников».
 Премия Александра Солженицына
 литературная премия Белкина
 публицистическая премия «ПолитПросвет»

Иностранные премии 
 Гонкуровская премия
 Премия Георга Бюхнера
 Премия «Финляндия» присуждена Лауре Линдстедт за роман «Oneiron».

Книги 
 7 января в издательстве «Фламмарион» вышел роман французского писателя Мишеля Уэльбека «Покорность», описывающий Францию будущего, в которой к власти путём выборов пришли мусульмане. После своей победы они превращают Франции в исламское государство, преобразуют законодательство так, чтобы оно соответствовало шариату, а также намереваются включить в состав Евросоюза исламские страны (Тунис, Египет и т. п.).
 27 августа издана книга Дж. Р. Р. Толкина «История Куллерво»
 5 октября в Хельсинкском университете состоялась презентация перевода романа «Теллурия» писателя Владимира Сорокина на финский язык, выполненного Анной Тайтто.
 22 октября на Хельсинкской книжной ярмарке состоялась презентация перевода романа «Лавр» писателя Евгения Водолазкина на финский язык.
 28 ноября на Международной ярмарке интеллектуальной литературы non/fiction в Москве состоялась презентация перевода романа «Купе номер 6» финской писательницы Розы Ликсом на русский язык.

Экранизация литературных произведений 
 1 января — «Ученик Ведьмака» Джозефа Дилейни экранизирован Сергеем Бодровым как «Седьмой сын».
 20 марта — «Мятежная» Вероники Рот как «Инсургент» (реж. Роберт Швентке).
 2 октября — «Франкенштейн, или Современный Прометей» Мэри Шелли как «Виктор Франкенштейн» (реж. Пол Макгиган).
 9 октября — «Книга джунглей» Редъярда Киплинга экранизирована Джоном Фавро (фильм).
 20 ноября — «Сойка-пересмешница» Сьюзан Коллинз выходит в России под названием «Голодные игры: Сойка-пересмешница. Часть 2» (реж. Френсис Лоуренс).

Умершие писатели и сценаристы

Январь 
 1 января — Уильямс, Миллер (84) — американский поэт и переводчик .
 3 января
 Саломатин, Вячеслав Иванович (63) — российский поэт, член Союза писателей России .
  (81) — бразильский писатель-драматург .
 4 января
  (88) — британская детская писательница, лауреат медали Карнеги (1977) .
 Рукето, Ивес (78) — французский (окситанский) поэт и прозаик .
 5 января — Патро, Ганеш (69) — индийский писатель и сценарист («Маюри») .
 7 января — Конвицкий, Тадеуш (88) — польский журналист, писатель, кинорежиссёр, киносценарист .
 8 января — Дубаев, Лев Александрович (86) — советский и российский поэт и литературный переводчик .
 9 января — Жери, Мишель (80) — французский писатель-фантаст  .
 10 января
 Клеменс, Брайан (83) — британский сценарист («Золотое путешествие Синдбада») и продюсер («Мстители») .
 Стоун, Роберт (77) — американский писатель, лауреат литературных премий .
 15 января
 Кальвейра, Арнальдо (85) — аргентинский писатель .
 Кононенко, Данило Андреевич (73) — украинский поэт и журналист .
 18 января — Ливи, Грация (84—85) — итальянская писательница, лауреат премии Виареджо (1991) .
 20 января — Шилов, Станислав Константинович (75) — советский и российский поэт .
 24 января
 Байфилд, Линк (63) — канадский журналист, писатель и политик консервативного направления .
 Мучник, Анатолий Моисеевич (67) — украинский и израильский бизнесмен и писатель, рекордсмен книги рекордов Гиннесса, самый образованный человек планеты (106 дипломов) .
 25 января — Микелинскас, Йонас (92) — советский и литовский писатель, лауреат Национальной премии в области культуры и искусства (2002) .
 26 января — Шах-Азизова, Татьяна Константиновна (77) — советский и российский театровед, сценарист («Сон доктора Чехова») .
 28 января
 Двинский, Михаил Иосифович (91) — русский поэт и переводчик.
 Самедоглу, Вагиф (75) — советский и азербайджанский поэт и драматург .
 29 января
 Коно, Таэко (88) — японская писательница .
 Маккалоу, Колин (77) — австралийская писательница, автор романа «Поющие в терновнике» .
 Маккюэн, Род (81) — американский поэт и автор песен, лауреат премии «Золотой глобус» (1969), лауреат премии «Грэмми» (1969), двукратный номинант на премию «Оскар» (1970, 1971) .
 30 января — Джерасси, Карл (91) — писатель и драматург австрийского происхождения .

Март 
1 марта — Амадеу Феррейра (64) — португальский писатель.

Май 
 15 мая — Жан Плийа, бенинский писатель, поэт, драматург, публицист (род. в 1931).

Примечания